Karczmarka – część wsi Radzanów w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Karczmarka – nieistniejący punkt kolejowy, który  pierwotnie funkcjonował jako stacja kolejowa, a później jako ładownia stacji paliw dla PGWAR w nieistniejącej już wsi Karczmarce